Het seizoen 2011/12 was het 27e seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. SP Tre Penne won voor het eerst in hun bestaan de titel voor het landskampioenschap.

Speelopzet 
De clubs worden verdeeld in twee groepen en elke club speelt twee wedstrijden (volledige competitie) tegen elkaar. Nadat elke club één keer tegen elkaar heeft gespeeld, spelen de clubs één keer tegen alle clubs uit de andere groep (halve competitie). Uiteindelijk hebben de clubs op het einde dan 20 of 21 competitiewedstrijden gespeeld.
De beste 3 clubs van elke groep spelen vervolgens play-off wedstrijden tegen elkaar, waarbij de club pas uitgeschakeld is wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft.

Clubs

Speelvelden 

Door het beperkte aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs geen eigen speelveld. De competitie- en play-off- wedstrijden zijn normaal gesproken willekeurig verdeeld over de vijf beschikbare locaties. Daarnaast werd dit seizoen alleen de finale van de play-offs in het Olympisch Stadion gespeeld.

* Alleen de finale van de play-offs werd hier gespeeld.

Eindstand groep A 

 SS Pennarossa door beter onderling resultaat op plaats 4.

Eindstand groep B

Uitslagen 

* De wedstrijd tussen SP Tre Fiori en SP La Fiorita werd in een reglementaire 3-0 omgezet.

Play-offs 
Bij de play-offs strijden de beste drie ploegen van elke competitie tegen elkaar. Een ploeg is pas uitgeschakeld wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft (finale uitgezonderd).

Uitleg A1, A2, A3, B1, B2, B3 staat voor de positie uit de reguliere competitie. V1 - V5 staat voor de verliezer van Wedstrijd 1 - 5. Getallen tussen haaksjes () is de uitslag bij het nemen van de strafschoppenserie, indien de wedstrijd na 120 minuten nog gelijke stand bevatte.

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2011/12